Schlüsselwort () steht für:

 Deskriptor, Begriff aus der Dokumentationswissenschaft
 Passwort oder Kennwort, zur Ver- und Entschlüsselung benötigtes Codewort
 Wort, das im Rahmen der Schlüsselwortmethode zum Lernen eines bestimmten Inhalts dient

in der EDV:
 Schlüsselwort (Programmierung), spezielles Wort oder Symbol im Quelltext einer Programmiersprache
 Keyword (Online-Marketing), Suchbegriff im Bereich des Internet-Marketing
 ASCII-codiertes Wort zu Beginn einer Datei, das Auskunft über den Dateityp gibt, siehe Magische Zahl (Informatik) #Magische Zahlen zur Kennzeichnung von Dateitypen

Siehe auch:

 Reizwort
 Schlagwort (Begriffsklärung)
 Selektor (Begriffsklärung)
 Stichwort (Begriffsklärung)